Józef Dominik Puzyna (1690-1752), polski duchowny katolicki, biskup inflancki
 Józef z Kozielska Puzyna – generał adiutant, poseł smoleński na Sejm Czteroletni
 Józef Puzyna (1793-1862), oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, ziemianin
 Józef Puzyna (1856-1919), matematyk polski, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 Józef Puzyna (1878-1949), pisarz i historyk polski